Айфел може да се отнася за:
 Айфел – платовиден планински масив в Германия, провинция Северен Рейн-Вестфалия
 „Айфел“ – национален парк в Германия, провинция Северен Рейн-Вестфалия
 Густав Айфел (1832-1923) – френски инженер, автор на Айфеловата кула в Париж, Франция
 „Айфел“ (1844 – 2011) – френска компания за метални конструкции, в която е работил Г. Айфел
 Айфел (Eiffel) – обектно ориентиран език за програмиране (1986)
 „Айфел“ – френска музикална (рок) група (1998)
 „Айфел 65“ – италианска музикална (електронна) група (1998)

Вижте също 
 Айфелова кула (пояснение)